Alfonso Maria Mistrangelo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Claudio Mistrangelo – pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
Federico Mistrangelo – pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano, figlio di Claudio